De Ronde van Frankrijk 1980 had 22 etappes en een proloog. Zowel de eerste als de zevende etappe bestonden uit twee delen: een etappe "a" en een etappe "b".

Hieronder volgen per etappe de uitslagen en de dagklassementen.

Proloog

Etappe  1a

Etappe  1b Ploegentijdrit

Etappe  2

Etappe  3

Etappe  4 Tijdrit

Etappe  5

Etappe  6

Etappe  7a Ploegentijdrit

Etappe  7b

Etappe  8

Etappe  9

Etappe  10

Etappe  11 Tijdrit

Etappe  12

Etappe  13

Etappe  14

Etappe  15

Etappe  16

Etappe  17

Etappe  18

Etappe  19

Etappe  20 Tijdrit

Etappe  21

Etappe  22 

Ronde van Frankrijk 1980